Zahirović ist der Familienname folgender Personen:

 Adnan Zahirović (* 1990), bosnischer Fußballspieler
 Haris Zahirović (* 2003), bosnischer Fußballspieler